АО «Во́лга» (бумкомбинат «Волга») — бумажный комбинат, расположен в городе Балахна (Нижегородская область) на берегу Волги.

История 
Строительство Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината началось в 1925 году. Решающими факторами при выборе места для строительства стали близость к основным потребителям бумаги, наличие крупного источника электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС), близость сырьевых ресурсов (ель), водные и железнодорожные пути сообщения.

С октября 1928 года был налажен выпуск газетной бумаги, достигший к концу 1950-х годов объёмов продукции в 250 тыс. тонн. В 1960-х годах ведётся расширение и реконструкция предприятия. В 1977 году ЦБК удостаивается Государственного Знака Качества.

Василий Захарьевич Лапухин в 1958 году получил диплом о высшем образовании, окончив Ленинградский технологический институт, после чего был направлен на работу на должность инженера-технолога на Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат. Он начал трудовую деятельность помощником мастера, затем стал мастером, потом заместителем начальника цеха, начальником древесномассного завода, главным технологом комбината, заместителем главного инженера по производству и экспорту, а в 1973 году был назначен директором Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Во время его руководства было реализовано множество рационализаторских предложений. Использовал в производстве достижения отечественной и зарубежной науки и техники, внедрил на комбинате «щекинский метод». На предприятии был освоен бисульфитный способ варки целлюлозы, а также две системы АСУТП (автоматизированная система управления технологическими процессами). За выдающиеся трудовые успехи, достигнутые в выполнении четырёх лет одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, снижение массоёмкости газетной бумаги и экономию энергоресурсов, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года директору Балахнинского ЦБК Василию Захарьевичу Лапухину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В результате решения, принятого 4 января 1991 года, Балахнинский ЦБК имени Ф. Э. Дзержинского преобразовывается в открытое акционерное общество «Волга». 13 апреля 1994 года предприятие проходит государственную регистрацию, а 12 мая 1995 оно регистрируется в качестве предприятия с иностранными инвестициями.

В октябре 1994 года пущена в работу бумагоделательная машина N8.

В 1997 году введен в эксплуатацию древесно-подготовительный цех (лесная биржа) с оборудованием фирмы FMW. Одновременно со строительством ДПЦ проведена модернизация цеха ХТММ с переводом на производство термомеханической массы (ТММ). В том же году на предприятии было остановлено целлюлозное производство (целлюлозный цех и связанные с ним кислотный и выпарной цеха) как основной объект экологической опасности.

С 2002 года комбинат приступил к сертификации своих поставщиков леса на соответствие международным стандартам FSC (Forest Stewardship Council).

В 2006 году завершена реконструкция древесномассного цеха, которая позволила увеличить производство белой древесной массы и улучшить её качество.

В 2007 году введена в строй комплексная линия по утилизации коры, древесных отходов и осадков очистных сооружений.

В 2015 году Минпромторг России включил АО «Волга» в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

В 2017 году АО «Волга» освоило производство газетной бумаги пониженной массы — 40 г/м2.

25 августа 2018 года АО «Волга» отметило 90-летие со дня выпуска первой готовой продукции.

В 2022 году Фонд развития промышленности (ФРП) РФ подписал с комбинатом АО «Волга» договор о предоставлении льготного займа в размере 1,5 млрд руб. Средства планируется направить на развитие производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышением энергоэффективности производства.

Собственники и руководство 
Владельцем комбината является предприниматель Шалва Бреус.

Генеральный директор - Сергей Пондарь.

Деятельность

Продукция 
Компания выпускает бумагу из 100% термомеханической массы, тарные виды бумаг

Показатели деятельности 
Выручка компании за 2021 год: 12,726 млрд. руб. (по данным РСБУ).

Чистая прибыль в 2021 году составила 2,567 млрд. руб. (по данным РСБУ).

В 2021 году показатель EBITDA по МСФО составил 3,11 млрд руб. 

В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности  АО «Волга» на уровне ruА-. 

Доля АО «Волга» в 2020 году в российском производстве бумаги превысила 20%.

По данным журнала «Эксперт», предприятие входит в рейтинг «Топ-200 крупнейших российских компаний-экспортеров».

По данным журнала «Лесная индустрия» АО «Волга» входит в десятку лидеров финансового рейтинга «Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России».

По данным журнала «Лесная индустрия» АО «Волга» входит в «Рейтинг информационной прозрачности лесопромышленных компаний»

Примечания

Ссылки 
 Сайт предприятия
Страница предприятия в Facebook
Страница предприятия в ВКонтакте
Блог предприятия в Twitter
Блог предприятия в Instagram
Канал предприятия на Youtube
Ежеквартальный отчёт организации

Целлюлозно-бумажные компании России
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности СССР
Предприятия Нижегородской области
Балахна